Камнишка Бистрица (река), лева притока Саве у Словенији
 Камнишка Бистрица (долина), ледничка долина испод Камнишких Алпи у Словенији
 Камнишка Бистрица (Камник), насеље у општини Камник у Словенији